Vingt-Deux-Juillet ou XXII-Juillet ou 22-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
22 juillet,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 
En France, les événements commémorés sont  :

 Le  : L'incendie de la rue principale de Mozé-sur-Louet en Maine-et-Loire, par les Chouans durant la Révolution française. 

 Le  : Incendie à Saint-Germain-Laprade en Haute-Loire.
 Le  : Le crash d'un avion allié de la Royal Air Force, abattu par la flak au-dessus d'Écurat en Charente-Maritime .

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 22 de Julio » ou « Veintidos de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 22 de Julio, à Minatitlán, dans l'État de Veracruz.

Notes, références et localisations

Notes et références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
22